Іконников (також Іконніков) — українське та російське прізвище.
 Іконников Анатолій Васильович (1941, Київ) — художник театру, живописець. Член НСХУ (1982).
 Іконников Володимир Миколайович (1946—2011) — український прозаїк та перекладач, член Національної спілки письменників України.
 Іконников Володимир Степанович (1841, Київ — 26 листопада 1923) — історик, професор Київського університету; брат М. С. Іконникова.
 Іконніков Володимир Юрійович (22 квітня 1982, Київ]) – український футболіст.
 Іконніков Микола Миколайович (1879—1957) — композитор, музичний педагог, засновник, керівник і викладач Київської музично-драматичної школи М. Іконнікова (1905).
 Іконніков Михайло Степанович (1818, Київ — 9 липня 1897, Київ) – український архітектор, київський губернський архітектор. Брат історика В. С. Іконникова.

Українські прізвища
Російські прізвища